Rookmelder, een apparaat dat alarm slaat bij detectie van rookdeeltjes
Brandmeldinstallatie, een alarmsysteem voor het detecteren van brand
Brand- en politiemelder, een apparaat langs de openbare weg waarmee de hulpdiensten kunnen worden gealarmeerd